

Жінки 
 Меліхова Любов Миколаївна (* 1936) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Меліхова Тетяна Іванівна (* 1954) — український політик. Депутат Київської міської ради.

Чоловіки 
 Меліхов Василь Іванович (1914—1990) — слюсар, Герой Соціалістичної Праці.
 Меліхов Георгій Степанович (1908—1985) — український живописець, народний художник УРСР, лауреат Державної премії СРСР.
 Меліхов Ігор Віталійович (* 1932) — учений-хімік, член-кореспондент РАН, лауреат Державної премії СРСР.
 Меліхов Олег Анатолійович — полковник Збройних Сил України.
 Меліхов Олександр Андрійович (* 1998) — російський футболіст.
 Меліхов Юрій Афанасійович (1937—2001) — радянський велогоншик, призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту СРСР.